Creu de Guerra (Bèlgica)
  Creu de Guerra (Estats Units)
  Creu de Guerra (Espanya)
  Creu de Guerra 1914-1918 (França)
  Creu de Guerra 1939-1945 (França)
  Creu de Guerra dels Teatres d'Operacions Exteriors (França)
  Creu de Guerra (Grècia)
  Creu de Guerra al Valor Militar (Itàlia)
  Creu al Mèrit de Guerra (Itàlia) 
  Creu de Guerra (Luxemburg) 
  Creu de Guerra (Noruega)
  Creu de Guerra 1918 (Txecoslovàquia)
  Creu de Guerra 1939-1945 (Txecoslovàquia)